La Porte des Enfers est le douzième tome de la série de bande dessinée médiéval-fantastique Chroniques de la Lune noire, réalisé par Cyril Pontet (dessin) et François Froideval (scénario) ; l'album est publié chez Dargaud en .

Synopsis 
La tension monte entre les compagnons de Wismerhill et les prêtres de la Lune Noire, auteurs des pires exactions dans l'Empire. Le nouvel empereur fait la plus surprenante des rencontres, qui lui révèle la vraie nature de ses alliés. Le seul moyen de stopper l'emprise des démons passe par la fermeture de la Porte des Enfers...

Éditions 
 Dargaud,  

Chroniques de la Lune noire
Album de bande dessinée sorti en 2005